Coraline kan verwijzen naar:

Coraline (boek), een boek uit 2002 van Neil Gaiman voor wat oudere jeugd
Coraline en de geheime deur, een verfilming uit 2009 van Gaimans boek